Lokal kan avse:

 Lokal – byggnad eller del av byggnad avsedd för särskild verksamhet
 Lokal basinkomst – en basinkomst som betalas ut i en by, en stad, en kommun eller en nationell region, snarare än i ett helt land
 Lokal (artist) (1996–), en svensk artist och rappare 
 Lokal (plats) – geografiskt område där en eller flera typer av vetenskapliga fynd förekommer
 Fornlämningslokal – en fyndplats inom arkeologi avseende fasta fornlämningar eller lösa fornfynd.
 Fågellokal – en fyndplats inom biologi, avseende en eller flera fågelarter
 Växtlokal – en fyndplats inom biologi, avseende en eller flera 
 Lokalbedövning – anestesi som inte bedövar hela kroppen, utan endast en begränsad del av kroppen
 Samlingslokal – ett begrepp som etablerades i Sverige i början av 1940-talet

Se även
 Lokalitet